Роскомон има више значења:
 Роскомон
 Округ Роскомон (Мичиген)
 Роскомон (Мичиген)